Список фильмов, выпущенных в советский кинопрокат в 1990 году.

Примечания

Источники 
 

Зарубежные фильмы в советском прокате